Grauvogl hat folgende Bedeutungen:

 ein bayerisches Adelsgeschlecht, siehe Grauvogl (Adelsgeschlecht)
 der Familienname folgender Personen
 Alexandra Grauvogl (* 1981), deutsche Freestyle-Skierin und Skirennläuferin

Siehe auch:
 Grauvogel